Wasserofen steht für:

 Wasserofen (Radmer), Höhle (Kat. Nr. 1715/6) im Gemeindegebiet von Radmer.
 Wasserofen (Dienten am Hochkönig), Höhle (Kat. Nr. 1332/4) im Gemeindegebiet von Dienten am Hochkönig